Пузирьо́в — російське прізвище, що походить від слова «пузир» ().

 Пузирьов Микита Олексійович (?-1941) — український політичний і господарський діяч, Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Пузирьов Олексій Іванович (?-1919) — співробітник ВЧК і ВУЧК, більшовик.
 Пузирьов Юрій Миколайович (1926—1991) — російський радянський актор театру і кіно.

 Пузирьова Ганна Лаврентіївна (1926—1984) — бригадир радгоспу «Варгашинський» Варгашинського району Курганської області. Герой Соціалістичної Праці (1966). 

російські прізвища